

Geografia 
 Australia
 Kettering – Local Government Area della Tasmania
 Regno Unito
 Kettering – città del Northamptonshire
 Kettering – borough del Northamptonshire
 Stati Uniti d'America
 Kettering – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland
 Kettering – città della Contea di Montgomery, Ohio

Altro 
 10290 Kettering – asteroide della fascia principale
 Charles Franklin Kettering – affarista e inventore americano.